Писемність беджа — писемність мови беджа. Ця мова може записуватись і арабською (в Судані), і латинською (в Еритреї та Судані) абетками.

Латинське письмо 
Латинська абетка використовується для запису мови беджа в Еритреї, а також в Судані. В Судані у 2009 році Червономорський університет (місто Порт-Судан) випустив буквар та книгу з текстами латинським письмом. В Еритреї у 1990-их роках були оприлюднені навчальні книжки для шкіл беджа такою ж абеткою..

 Поєднання приголосного з приголосним [h] передаються на письмі так: deh [dh], keh [kh], seh [sh], teh [th].

Арабське письмо 
Арабська абетка використовується для запису мови беджа в Судані. Оскільки цю абетку офіційно не затверджено, то існує декілька її різновидів.

У 1990-их роках Мохаммед Адарооб Мохаммед розробив арабський алфавіт для мови беджа. Довгі голосні [eː] і [oː] передавалися поєднаннями певних арабських букв, приголосні [ɖ] і [ʈ] — буквами для емфатичних приголосних. Ця азбука не знайшла підтримки у інших авторів беджа.

Алфавіт, використовуємий в граматиці мови беджа, наведено нижче. Також на сайті bejalanguage, де оприлюднено різні тексти мовою беджа (усна народна творчість, християнська література, переклади), використовується дуже схожа арабська абетка.

На інтернет-сторінці bijaculture наведено ще один варіант арабського алфавіту для мови беджа. Від вищенаведеного він відрізняється способом передачі голосних.

ISESCO/إيسيسکٯ 
Ця абетка була розроблена Ісламською організацією з питань освіти, науки і культури (/ISESCO).

Примітки

Додаткові джерела і посилання 
 Сайт з літературою мовою беджа (латинське і арабське письмо).
 «Gulliwar Wʼiibaabkinaab.»
 «Binookkiyoo.»
 «Mahmuud Oofaash.»
 «Yasuuʼa fadhig alfaab dehay mʼariit tamsiya.»

Писемності Африки
Арабська абетка
Мови Еритреї
Мови Судану